Confederate States of America, Estats Confederats d'Amèrica.
 Canadian Space Agency, Agència Espacial Canadenca.
 Codi OASI de l'aerolínia txeca CSA Czech Airlines.
 Centro Sportivo Alagoano, equip de futbol brasiler.
 Centre social autogestionat